NIMP ou Nimp : Normes internationales pour les mesures phytosanitaires, dont NIMP 15 pour les emballages en bois ;
 nimp : abréviation par apocope de l'expression française « n'importe quoi » (terme d'argot Internet).